Ско́ропись:
 Скоропись — форма кириллического письма.
 Скоропись — то же, что и стенография.

Персоналии 
 Скоропись, Владимир Георгиевич (1940—2014) — советский и киргизский актёр театра и кино, народный артист Киргизии.
 Скоропись-Иолтуховский, Александр Филаретович (1880—1950) — украинский общественный и политический деятель, публицист, историк, видный деятель украинской эмиграции.